Camillo de Lellis  ist der Name von

 Kamillus von Lellis (1550–1614), italienischer Heiliger und Ordensgründer
 Camillo De Lellis (* 1976), italienischer Mathematiker

Siehe auch: San Camillo de Lellis (Rom)